Athénaiosz, 2. századi görög író
 Naukratiszi Athénaiosz, 2–3. század fordulóján élt görög író